Євген Євгенович Шахов (н. 1990) — український футболіст, син Євген Шахова (н. 1962).
 Євген Сергійович Шахов (н. 1962) — радянський і український футболіст та тренер.